Delorko ist der Familienname folgender Personen:

 Olin Delorko (1910–2000), jugoslawischer Schriftsteller